Lukino () ist eine Ortsbezeichnung in Russland und in Serbien:
 in Russland:
 Lukino (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Kloschenen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Lukino (Nischni Nowgorod) in der Oblast Nischni Nowgorod
 in Serbien:
 Lukino Selo in der Gemeinde Zrenjanin im Bezirk Zentral-Banat der autonomen Provinz Vojvodina (Lukasdorf, Gemeinde Großbetschkerek)